

Toponyme
 Autrecourt, ancienne commune française des Ardennes, aujourd'hui intégrée à Autrecourt-et-Pourron
 Autrécourt-sur-Aire, commune française de la Meuse
 Autrecourt-et-Pourron, commune française des Ardennes

Patronyme
 Nicolas d'Autrecourt